Викторија, престолонаследница Шведске, војвоткиња од Вестерготланда (; рођена 14. јула 1977), пуним именом Викторија Ингрид Алис Дезире (), најстарија је кћи краља Карла XVI Густафа и краљице Силвије од Шведске, и наследница шведског престола.

Детињство и образовање 
Викторија је рођена 14. јула 1977. године у девет часова и четрдесет и пет минута ујутру, у болничком центру Универзитета Каролинска у Стокхолму, као најстарија кћи краља Карла XVI Густафа и краљице Силвије од Шведске (рођена Сомерлат). Име Викторија је добила по својој чукунбаби по оцу Викторији од Бадена и навранбаби Викторији од Уједињеног Краљевства, а друго, треће и четврто име — Ингрид, Алис и Дезире — по пратетки по оцу Ингрид од Данске, односно баки по мајци Алис Сомерлат и Дезире Клари, супрузи Карла XIV Јохана, првог шведског краља из династије Бернадота. Крштена је 22. септембра 1977. као протестанткиња, а кумови на крштењу били су јој краљ Харалд V од Норвешке, ујак Ралф Сомерлат, принцеза Беатрикс од Холандије и тетка по оцу принцеза Дезире. Након Викторије, краљ Карл XVI Густаф и краљица Силвија добили су још двоје деце, принца Карла Филипа и принцезу Мадлен.

Рођена као принцеза Викторија од Шведске, Викторија је постала принцеза престолонаследница 1. јануара 1980, након што је промењен закон о који је налагао да престо мора наследити најстарији мушки потомак. По новом закону, престо наслеђује најстарији потомак монарха без обзира на пол. Викторија је тако преузела титулу престолонаследнице Шведске од свог млађег брата Карла Филипа, и приде добила и титулу војвоткиње од Вестерготланда.

Викторија је похађала државну основну школу „-{Smedslättsskolan}-“ и државну гимназију „-{Enskilda Gymnasiet}-“, у којој је матурирала 1996. године. За време распуста путовала би по иностранству, углавном у Немачку и Сједињене Америчке Државе, ради усавршавања знања страних језика. По матурирању је годину дана студирала француски језик на приватном универзитету „-{Université Catholique de l'Ouest}-“ у Анжеу, Француска, а студије је прекинула на лето 1997. да би се посветила похађању специјалног програма обуке у Парламенту Шведске. Од 1998. до 2000, Викторија је студирала на америчком Универзитету Јејл, а у за то време је такође стажирала у амбасади Шведске у Вашингтону. Диплому из историје уметности стекла је 2009. на Универзитету у Упсали. У међувремену је с успехом похађала неколико програма војне, пољопривредне и политичке обуке у родној Шведској.

Брак и породица 

Престолонаследница Викторија се 19. јуна 2010. удала за Данијела Вестлинга, свог бившег личног тренера, који је по венчању постао принц Данијел, војвода од Вестерготланда. Њих двоје су везу отпочели почетком 2002. године, а њихова веридба објављена је 24. фебруара 2009. Викторија и Данијел венчали су се на исти дан на који су се пре тридесет и четири године венчали Викторијини родитељи Карл XVI Густаф и Силвија, и на који је пре две стотине година Жан Баптист Бернадот постао наследник шведског престола. Њихово венчање, које је у медијима било описивано као „највеће европско краљевско венчање још од венчања принца од Велса и леди Дајане Спенсер 1981“, донело је шведској краљевској породици нови раст популарности. Догађају је присуствовало више од хиљаду и две стотине гостију, а Србију су представљали принц престолонаследник Александар II Карађорђевић и принцеза Катарина.

Викторија и Данијел су се по свом венчању уселили у палату Хага у близини Стокхолма.

Дана 17. августа 2011. представници за јавност шведске краљевске породице потврдили су да престолонаследница Викторија очекује своје прво дете, које би требало да се роди у марту наредне године. Принцеза Естела Силвија Ева Мери, војвоткиња од Естерготланда рођена је 23. фебруара 2012. у болници Каролинска, у истој болници у којој је рођена и Викторија. Принцеза је своја имена добила по грофици Естели Бернадот (1904–1984), супрузи краљевог рођака грофа Фолкеа Бернадота која је била позната по свом хуманитарном раду, затим баки по мајци краљици Силвији, баки по оцу Еви Вестлинг, и својој куми Мери од Данске. Естела је крштена 22. маја исте године, а кумови на крштењу били су јој ујак принц Карл Филип, војвода од Вермланда, Вилем-Александер, принц од Орања, Хокон, престолонаследник Норвешке, Мери, крунска принцеза од Данске, и тетка по оцу Ана Вестлинг.

Као и њена мајка, Естела је у директној линији наследства шведског престола, у којој заузима друго место, и једнога дана ће постати краљица Шведске. Она је прва принцеза у шведској историји чије место у линији наследства не може заузети ниједан мушки потомак монарха рођен после ње.

Друго дете принцезе Викторије и принца Данијела, принц Оскар Карл Олоф, војвода од Сконеа, рођено је 2. марта 2016.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Титуле 
 14. јул 1977 — 31. децембар 1979: Њено краљевско височанство принцеза Викторија од Шведске
 1. јануар 1980 — 9. јануар 1980: Њено краљевско височанство престолонаследница Шведске
 9. јануар 1980 — тренутно: Њено краљевско височанство престолонаследница Шведске, војвоткиња од Вестерготланда

Ордење 

  Аустрија: Златни орден за заслуге Републици Аустрији (2012)
  Белгија: Велики крст Реда Леополда (2001)
  Бразил: Велики орден Реда Јужног крста (2007)
  Бугарска: Орден Реда Старе планине (2007)
  Грчка: Велики крст Реда части (2008)
  Данска: Витез Реда слона (1995)
  Естонија: Орден прве класе Реда Беле звезде (2011)
  Естонија: Орден прве класе Реда Тера Маријана (1995)
  Исланд: Велики крст витеза Реда сокола (2004) 
  Јапан: Орден Реда круне (2016)
  Јапан: Орден Реда хризантеме
  Јордан: Орден Врховног реда ренесансе (2003)
  Летонија: Официр Реда три звезде (2005)
  Литванија: Велики крст командира Реда великог војводе Гемидина (1995)
  Луксембург: Велики крст Реда Адолфа од Насауа (2008)
  Малезија: Командир Реда заштитника краљевства (2005)
  Монако: Витез официр Реда Грималдијевих
  Немачка: Велики крст Реда за заслуге Федералној Републици Немачкој (2003)
  Норвешка: Велики крст Краљевског норвешко реда Светог Улава (1995)
  Румунија: Велики крст Реда звезде Румуније (2008)
  Финска: Велики крст Ордена финске беле руже (1996)
  Француска: Велики крст Реда части
  Шведска: Медаља у част 50. рођендана краља Карла XVI Густафа
  Шведска: Члан Краљевског реда Серафима (1995)
  Тунис: Велики крст Реда Републике (2015)

Извори

Спољашње везе 

 Престолонаследница Викторија  на званичној презентацији шведске краљевске породице

Рођени 1977.
Династија Бернадот
Швеђани
Шведска краљевска породица